Андре́й Воробьёв: Воробьёв, Андрей Александрович (род. 1982) — российский футболист.
 Воробьёв, Андрей Викторович (род. 1985) — российский политик и предприниматель, депутат Государственной думы VIII созыва.
 Воробьёв, Андрей Иванович (1928—2020) — советский и российский гематолог, академик РАН и РАМН.
 Воробьёв, Андрей Матвеевич (1918—1983) — советский партийный и государственный деятель.
 Воробьёв, Андрей Сергеевич (1861—1917) — русский генерал-майор, герой Первой мировой войны.
 Воробьёв, Андрей Харлампьевич (род. 1953) — доктор химических наук, профессор по кафедре химической кинетики.
 Воробьёв, Андрей Юрьевич (род. 1970) — российский политик, губернатор Московской области.